Zgornja Besnica (Kranj), een plaats in de Sloveense gemeente Kranj
 Zgornja Besnica (Ljubljana), een plaats in de Sloveense gemeente Ljubljana